Die Saison 2016/17 der Regionalliga Südwest war die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland und begann am 5. August 2016 mit dem Eröffnungsspiel.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2016/17 qualifizierten sich folgende Vereine sportlich:

 die Absteiger aus dem Gebiet Südwest der 3. Liga 2015/16:
 Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart II
 die unterlegenen Mannschaften aus der Aufstiegsrunde zur 3. Liga:
 SV Elversberg, SV Waldhof Mannheim
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2015/16:
 Kickers Offenbach, TSG 1899 Hoffenheim II, Eintracht Trier, FC 08 Homburg, 1. FC Saarbrücken, KSV Hessen Kassel, Wormatia Worms, 1. FC Kaiserslautern II, FC-Astoria Walldorf, TSV Steinbach, FK Pirmasens
 der Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2015/16:
 TuS Koblenz
 der Meister der Oberliga Baden-Württemberg 2015/16:
 SSV Ulm 1846
 der Meister der Hessenliga 2015/16:
 SC Teutonia Watzenborn-Steinberg
 der Sieger der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest:
 FC Nöttingen

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister und der Vizemeister waren für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen in die 3. Liga sportlich qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Südwest

Bis zu sechs Mannschaften auf den Plätzen 14, 15, 16 sowie sicher auf den Plätzen 17, 18 und 19 stiegen ab. Durch den Abstieg des FSV Mainz 05 II und des FSV Frankfurt aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest erhöhte sich die Anzahl der Absteiger in die Oberligen auf Fünf. Durch den verpassten Aufstieg von Waldhof Mannheim und SV Elversberg stand fest, dass insgesamt sechs Teams absteigen mussten.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2016
2016